Ribeirinha ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Ribeirinha (Angra do Heroísmo)
 Ribeirinha (Horta)
 Ribeirinha (Lajes do Pico)
 Ribeirinha (Ribeira Grande)